Список стран по производству олова за 2019 год, основан на данных Геологической службы США, опубликованных в 2020 году.

Примечания

См. также 
 Цветная металлургия

Олово
Олово
Цветная металлургия по странам